produkt krajowy brutto
 PKB nominalny
 PKB realny
 Państwowy Korpus Bezpieczeństwa

Zobacz też 
 pKb